NNI peut faire référence à :
 Nehalem New Instructions, autre nom du SSE4
 
 numéro national interne ou numéro national d'identification, le numéro de sécurité sociale en France depuis 1945
 En informatique, le Noyau Non Interactif d'une Interface homme-machine
 Néonicotinoïdes, classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes
 , interface réseau à réseau, une interface qui spécifie les fonctions de signalisation et de gestion entre deux réseaux de télécommunication
 , un programme du gouvernement fédéral des États-Unis pour la recherche et le développement en science, technologie et ingénierie pour des projets à l'échelle nanométrique
 Nemzeti Nyomozó Iroda, Bureau national des investigations en Hongrie

Références

Code